Зоннхофен () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Штирия. 

Входит в состав округа Хартберг.  Население составляет 1052 человека (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 21,24 км². Официальный код  —  60741.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Готтфрид Арцт (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 15 мест.

 АНП занимает 9 мест.
 СДПА занимает 6 мест.

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Штирии